

Юніонвілл — місто, штат Айова
 Юніонвілл — місто, штат Міссурі
 Юніонвілл — місто, штат Північна Кароліна
 Юніонвілл — місто в окрузі Сентр, штат Пенсільванія
 Юніонвілл — селище, штат Мічиган
 Юніонвілл — селище в окрузі Орандж, штат Нью-Йорк
 Юніонвілл — переписна місцевість, штат Джорджія
 Юніонвілл — переписна місцевість в окрузі Батлер, штат Пенсильванія
 Юніонвілл — переписна місцевість, штат Теннессі